Мариф Тельманович Пираев (род. 3 января 1993, Новый Борч, , Дагестан, Россия) — российский боец смешанных единоборств. Боец клуба «Крепость».

Биография 
Мариф Пираев — родился 3 января 1993 года в республике Дагестан. По происхождению — рутулец Родом из с. Новый Борч. Отец — боец MMA Тельман Пираев. Спортом начал заниматься c 10 лет. Позже занимался футболом, играл за российский футбольный клуб «Локомотив» 1993 года.

В 13 лет отец отдал его в школу бокса в Москве. После 3 лет занятий, в 16 лет перешёл в школу бокса ЦСКА и тренировался там ещё 2 года под руководством Олега Морозова.

В 18 лет боец Расул Мирзаев пригласил его тренироваться в школу «Самбо-70», где его тренером стал Николай Елесин. В «Самбо-70» за короткое время усвоил навыки борьбы.

Профессиональную карьеру в боевых видах спорта начал с 2011 года. Дебютный бой выиграл в сентябре 2011 года на турнире Fight Nights — The Fight With and Without Rules у Ивана Фомина (удушающим сзади)

В августе 2017 года лига WFCA подписала долгосрочный контракт с Марифом Пираевым, как с одним из самых перспективных легковесов.

Мариф Пираев часто выступает в YouTube-промоушенах ниши "поп-ММА", таких, как "Наше Дело" и Hardcore Fighting Championship.

Титулы 
 Чемпион Мира по универсальному бою
 Чемпион Европы по универсальному бою
 Чемпион России по универсальному бою
 Призёр первенства России по боксу
 Чемпион Москвы по боксу
 Чемпион России по боевому джиу-джитсу
 Чемпион Москвы по боевому самбо
 Победитель и призёр многочисленных международных турниров.
 14 декабря 2019 года стал Чемпионом мира по Боевому самбо
 Имеет пояса трех организаций. Fight Night Global, GM, PGC.

Результаты боёв 

|Поражение
|align=center|26-5-1
|Нариман Аббасов
|ТКО (Отказ от продолжения боя)
|AMC Fight Nights 112: Пираев - Аббасов
|10 июня 2022 года
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|26-4-1
|Никита Солонин
|Сабмишном (удушение сзади)
|Hardcore MMA 1: Начало
|1 июля 2021 года
|align="center"|1
|align="center"|1:00
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|25-4-1
|Тимур Нагибин
|Единогласное решение
|RCC-MMA
|10 октября 2020
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Екатеринбург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|25-3-1
|Родриго Капораль
|Раздельное решение
|MFP 231 — Modern Fighting Pankration 231
|30 ноября 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Владивосток, Россия
|https://www.youtube.com/watch?v=lrk31ts9mkE 
|-
|Победа
|align=center|25-2-1
|Алексей Валивахин
|TKO
|TGC — Titan Global Championship
|04 мая 2019
|align="center"|1
|align="center"|2:40
|Тбилиси, Грузия
|
|-
|Победа
|align=center|24-2-1
|Нандин-Эрдене Мунгунцой
|Единогласное решение
|MFP 227 — Mayor’s Cup
|13 апреля 2019
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Хабаровск,Россия
|
|-
|Победа
|align=center|23-2-1
|Цветелин Гергинов
|Сдача (болевой)
|PGC 1 — Premier Global Championship
|07 декабря 2018
|align="center"|2
|align="center"|1:37
|Дубай, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|22-2-1
|Эдуард Вдовенко
|Сдача (гильотина)
|Thunder 6 — Mirzoev vs. Mikhteev
|29 сентября 2018
|align="center"|1
|align="center"|0:39
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-2-1
|Джим Алерс
|Сдача (треугольник)
|IFAVIS — Crimea Rush: Piraev vs. Alers
|26 мая 2018
|align="center"|2
|align="center"|2:24
|Крым, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-2-1
|Арсен Нерсесян
|Сдача
|GR Promotion — Thunder 5
|26 мая 2018
|align="center"|1
|align="center"|1:02
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-2-1
|Абакар Магомедов
|Сдача (треугольник)
|GR Promotion — Thunder 5
|26 мая 2018
|align="center"|1
|align="center"|1:05
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-2-1
|Тофик Мусаев
|ТКО (удары)
|WFCA 48
|04 мая 2018
|align="center"|1
|align="center"|3:24
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align=center|18-1-1
|Наоюки Котани
|Единогласное решение
|WFCA 44. AKHMAT
|17 декабря 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-1-1
|Гилмар Лима
|Сдача (удушающий)
|GM WORLD League
|03 июня 2017
|align="center"|2
|align="center"|2:14
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-1-1
|Матеуш Гамрот
|TKO (удары)
|KSW 32: Road to Wemblay
|31 октября 2015
|align="center"|2
|align="center"|3:21
|Лондон, Великобритания
|
|-
|Победа
|align=center|16-0-1
|Григорий Кичигин
|Единогласное решение
|Fight Nights Sochi
|31 июля 2015
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-0-1
|Кирилл Сухомлинов
|TKO (удары)
|Fight Nights — Cup of Moscow
|21 марта 2015
|align="center"|3
|align="center"|1:57
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|14-0-1
|Вадим Орищак
|Сдача (удушающий сзади)
|Fight Nights — Fight Club
|02 декабря 2014
|align="center"|1
|align="center"|3:07
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-0-1
|Ласло Солтеж
|TKO (удары)
|OFS — Octagon Fighting Sensation 2
|17 октября 2014
|align="center"|1
|align="center"|2:49
|Ярославль, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-0-1
|Александр Свирид
|Сдача (треугольник)
|LOS — Legacy of Sparta 1
|14 сентября 2014
|align="center"|1
|align="center"|1:45
|Зеленоград, Россия
|
|-
|Ничья
|align=center|11-0-1
|Луиз Кадо Симон
|Ничья (единогласным)
|Fight Nights — Battle of Moscow 16
|11 июля 2014
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
|Бенджамин Бринза
|Сдача (треугольник)
|Fight Nights — Battle of Moscow 14
|07 декабря 2013
|align="center"|1
|align="center"|2:25
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
|Дмитрий Годинский
|Сдача (гильотина)
|Fight Nights — Battle of Moscow 13
|26 октября 2013
|align="center"|1
|align="center"|1:57
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
|Ансаган Кусейнов
|Сдача (удушающий сзади)
|AP — Great Battle
|30 марта 2013
|align="center"|2
|align="center"|1:09
|Алмата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
|Шахвалат Юсубов
|Единогласное решение
|AP — Alash Pride 2
|22 декабря 2012
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Алмата, Казахстан
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
|Иван Привалов
|Сдача (удары)
|Unity Championships — Unity 4
|20 ноября 2012
|align="center"|3
|align="center"|2:27
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Алексей Ганненко
|TKO (удары)
|Fight Nights — Battle of Moscow 8
|03 ноября 2012
|align="center"|1
|align="center"|2:23
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Лом-Али Нальгиев
|Единогласное решение
|UC — Unity Championships 3
|05 мая 2012
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Николай Опарин
|Сдача (удушающий сзади)
|UC — Unity Championships
|28 октября 2011
|align="center"|1
|align="center"|4:20
|Волгоград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Иван Фомин
|Сдача (удушающий сзади)
|Fight Nights — The Fights With and Without Rules
|21 сентября 2011
|align="center"|2
|align="center"|2:34
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Магомедрасул Омаров
|Единогласное решение
|All-Russian Pankration Centre — 2nd Volga  Federal District Pankration Open Championship
|17 июня 2011
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Чебоксары, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Альберт Алиев
|Единогласное решение
|All-Russian Pankration Centre — 2nd Volga  Federal District Pankration Open Championship
|17 июня 2011
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Чебоксары, Россия
|
|-
|}

Ссылки 

 FightTime — МАРИФ ПИРАЕВ / MARIF PIRAEV 
 SherDog — MARIF PIRAEV «PIRANHA» 
 FightLife — Мариф Пираев
 Мариф Пираев. Интервью
 Мариф Пираев. Биография
 https://www.instagram.com/marifpiraev/?hl=ru

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Кулачные бойцы России
Спортсмены Рутульского района